Хейстингс ():
 Хейстингс — город и одноимённый округ в новозеландском регионе Хокс-Бей.
 Хейстингс — город в штате Небраска, окружной центр округа Адамс.
 Хейстингс — город в округах Дакота, Вашингтон, штат Миннесота, США.
 Хейстингс — муниципалитет в округе Сент-Джонс, штат Флорида, США. См. также 
 Гастингс (значения)